Nuts in May, premier film de Stan Laurel en 1917
  Nuts in May (TV)